De zesde editie van het ATP-toernooi van Winston-Salem, ook bekend als "Winston-Salem Open", werd van 21 tot en met 27 augustus 2016 gespeeld in de Amerikaanse stad Winston-Salem. De tenniswedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van de campus van de Wake Forest University.

Het enkelspel werd gewonnen door Pablo Carreño Busta. Hij won in de finale van Roberto Bautista Agut met 6-7(6), 7-6(1) en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Guillermo García-López en Henri Kontinen . Zij versloegen in de finale Andre Begemann en Leander Paes met 4-6, 7-6(6) en [10-8].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste Helft

Deel 1

Deel 2

Onderste Helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Winston-Salem
ATP-toernooi van Winston-Salem